Frola ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Gabriele Frola (* 1992), italienischer Balletttänzer
 Giuseppe Frola (1883–1917), italienischer Historiker und Jurist